Алисия Молик (; родилась 27 января 1981 года в Аделаиде, Австралия) — австралийская теннисистка и тренер. Победительница двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2005; Открытый чемпионат Франции-2007); финалистка трёх турниров Большого шлема в миксте; призёр олимпийского теннисного турнира в одиночном разряде; победительница 12 турниров WTA (пять — в одиночном разряде); бывшая шестая ракетка мира в парном рейтинге и бывшая восьмая — в одиночном; финалистка Кубка Хопмана (2003) в составе национальной сборной Австралии; победительница одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-1998).

Общая информация 
Алисия — одна из двух детей Терезы и Эндрю Молика; её старшего брата зовут Ричард.

В феврале 2011 года Молик оформила отношения со своим бойфрендом Тимом Салливаном; спустя год у пары родился сын Янник Джуд.

Алисия в теннисе с семи лет; любимые покрытия — хард и трава.

Спортивная карьера 
Свои первые турниры в рамках теннисного тура ITF как в одиночном, так и в парном разряде Алисия выиграла в 1998 году. Первый титул WTA завоевала в 2003 год на родине в Хобарте, где переиграла американку Эми Фразьер в упорном поединке. Доходит до финала в Сарасоте и Будапеште в одиночном, а в Бирмингеме и Нью-Хэйвене в парном разряде. Начало 2004 года сложилось неудачно: в парном разряде Молик уступает в Амелия-Айленд, в одиночном доходит до финала в Вене, но уступает в тяжелой борьбе. А вот вторая половина сложилась для неё превосходно: в Стокгольме она завоевывает сразу два титула (в паре и в одиночном разряде), в октябре побеждает в Цирюхе и Люксембурге, обыгрывая игроков топ-10 и победительницу Уимблдона 2004 Марию Шарапову, а перед этим неожиданно для всей Австралии приносит бронзовую медаль на Олимпиаде в Афинах, переиграв без боя подавленную Анастасию Мыскину 6-3 6-4. В микстах на Уимблдоне и Открытом чемпионате США доходит до финалов с Тоддом Вудбриджем, но побед не удаётся добиться ни в одном из турниров. Напоследок берёт титул в паре на турнире в Филадельфии.

Молик продолжает побеждать и в начале 2005, с трудом выиграв турнир в Сиднее у подруги-соперницы Саманты Стосур. В Дохе и Майами выигрывает парные титулы со Светланой Кузнецовой. Неудачно проявила себя в Дохе в одиночном разряде. Уступает турнир в Дубае в паре. Свой первый турнир Большого шлема она выиграла в 2005 году у себя на родине, на Открытом чемпионате Австралии, со Светланой Кузнецовой. Также в Австралии она вышла и в свой первый четвертьфинал турнира Большого шлема в одиночном разряде, уступив в нём Линдсей Дэвенпорт.

В 2006 году Молик отличилась лишь одним парным финалом, на турнире в Стамбуле, но и его проиграла. В 2007 году вышла в финалы парных разрядов в Дубае, Страсбурге и Лос-Анджелесе, но главным достижением в этом году стала неожиданная вторая победа на турнире Большого шлема — на Открытом чемпионате Франции, в паре с Марой Сантанджело. Вышла на Уимблдоне с Йонасом Бьоркманом в свой третий финал в миксте, но вновь не смогла победить. Далее получила травму и заявила о временном уходе.

Залечив травмы, Молик возобновила тренировки. Выиграла несколько турниров ITF в 2009 году в одиночном и парном разрядах. В 2010 году свой первый турнир WTA после возвращения она сыграла в Брисбене, получив от организаторов wild card. Попала в основную сетку на Открытый чемпионат Австралии, также получив от организаторов wild card, но уступила в первом же круге. Далее отметилась на турнире в Дубае, где обыграла 16 сеяную китаянку Чжэн Цзе. Затем пройдя квалификацию дошла до 4-го круга Индиан-Уэллса, обыграв по ходу 29-ю сеяную Анабель Медину-Гарригес. Летом Молик добралась до второго круга Уимблдона. Окончила сезон она неудачно (лишь единожды выиграны два матча подряд и не одержано ни одной победы над игроками Top100)

В 2011 принимает участие в Австралийской серии турниров — Хобарте и Мельбурне, получив снова wild card. В обоих прошла лишь только первую стадию, причём на Открытом чемпионате Австралии 2011 года в тяжелой борьбе переиграла Роберту Винчи 1-6 6-3 8-6, сказав позже, что хотела порадовать болельщиков, что она не могла проиграть в первом круге. Но уже в следующем раунде Молик уступила Петровой.

После этих турниров Алисия вновь взяла паузу в выступлениях, вышла замуж, родила сына. В 2012-м году она вернулась в большой теннис, но уже в ином качестве: по предложению национальной федерации она сначала попробовала себя в качестве тренера, а накануне сезона-2013 была назначена капитаном главной сборной страны в Кубке Федерации.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (9)

Победы (5) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (4)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (19)

Победы (13) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (6)

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (2)

Победы (2)

Финалы турниров WTA в парном разряде (16)

Победы (7)

Поражения (9)

Финалы турниров ITF в парном разряде (13)

Победы (9)

Поражения (3)

Несыгранные финалы (1)

Финалы турниров Большого Шлема в смешанном парном разряде (3)

Поражения (3)

Финалы командных турниров (1)

Поражения (1)

История выступлений на турнирах 

К — проигрыш в квалификационном турнире.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Австралии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном разряде среди девушек
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в женском парном разряде
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в женском парном разряде
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Теннисные тренеры Австралии